Hans Glockengießer ist der Name folgender Personen:

* Hans I. Glockengießer (etwa 1390–1451), deutscher Glockengießer
 Hans II. Glockengießer (etwa 1444–1521), deutscher Glockengießer
 Hans III. Glockengießer (etwa 1490–1559), deutscher Glockengießer